1-propanol: és el més communment conegut com simplement propanol. També se'l coneix com a alcohol propílic.
 2-propanol: també conegut com a isopropanol i alcohol isopropílic.
 Pot referir-se a diols derivats del propà:
1,1-propanodiol, de fórmula CH(OH)₂-CH₂-CH₃;
1,2-propanodiol, de fórmula CH₂(OH)-CH(OH)-CH₃;
1,3-propanodiol, de fórmula CH₂(OH)-CH₂-CH₂(OH);
2,2-propanodiol, de fórmula CH₃-C(OH)₂-CH₃;

 Pot referir-se a triols derivats del propà
1,1,1-propanotriol, de fórmula C(OH)₂-CH₂-CH₃;
1,1,2-propanotriol, de fórmula CH(OH)₂-CH(OH)-CH₃;
1,1,3-propanotriol, de fórmula CH(OH)₂-CH₂-CH₂(OH);
1,2,2-propanotriol, de fórmula CH₂(OH)-CH(OH)₂-CH₃;
1,2,3-propanotriol, de fórmula CH₂(OH)-CH(OH)-CH₂(OH). Es coneix millor com glicerol o glicerina.